Belorgey est un patronyme d'origine française .

Patronyme
Vincent Belorgey, alias Kavinsky, artiste de musique électronique et acteur français
Jean-Michel Belorgey, homme politique

Assurance 
Convention Belorgey

Références

Patronyme français